FDM steht als Abkürzung für:

 Fasziendistorsionsmodell, ein Modell aus der Osteopathie
 Finite-Differenzen-Methode, ein Berechnungsverfahren
 Flight Data Monitoring, ein Verfahren zum Sammeln und Auswerten von Daten in der Luftfahrt
 Forschungsdatenmanagement
 Fratres de Misericorda, ein belgischer Männerorden, siehe Barmherzige Brüder von Mecheln
 Free Download Manager, eine freie Dateitransfer-Software
 Frequency Division Multiplexing, die Nachrichtenübertragung im Frequenzmultiplexverfahren
 Fused Deposition Modeling (Schmelzschichtung), ein Fertigungsverfahren

Abkürzung